Ангові́ль-о-Плен, Анґовіль-о-Плен () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на захід від Парижа, 70 км на захід від Кана, 29 км на північний захід від Сен-Ло.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2016 року Анговіль-о-Плен, Карантан, Уевіль i Сен-Ком-дю-Мон було об'єднано в новий муніципалітет Карантан-ле-Маре.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Анговіль-о-Плен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Анговіль-о-Плен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Манш

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Манш